Partridge kan syfta på:

Geografi
 Partridge, Kansas

Personer
 Alex Partridge
 Don Partridge
 Frances Partridge
 Frank C. Partridge